USS St. Louis es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS St. Louis (CL-49), crucero ligero de la clase Brooklyn/St. Louis.
 USS St. Louis (LCS-19), buque de combate litoral de la clase Freedom.
St. Louis, USS